Crivitz (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Crivitz (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin